Такмичење у Стрељаштву на Олимпијским играма 2008 у дисциплини гађања ваздушни пиштољ за жене са удаљености од 10 метара, налази се на програму од Олимпијских игара 1988. године. Гађање је одржано на трећем спрату олимпијског стрелишта у Пекингу, које се налази у склопу Олимпијског комплекса близу стадиона „Птичије гнездо“ и Центра са водене спортове „Водена коцка“ другог дана Игара 10. августа 2008.. 

У дисциплини ваздушни пиштољ 10 метара за жене учествовале су 44 такмичарке из 30 земаља.

Такмичење се састојало од два круга: квалификација и финала. У квалификацијама свака такмичарка испаљује 40 дијабола из ваздушног пиштоља са удаљености од 10 метара. Зависно од места погођене мете добија се од 0 до 10 кругова.

По завршетку квалификација сабирају се постигнути кругови свих 40 дијабола. Осам најбољих из квалификација прелазе у финале и пуцају још додатних десет дијабола

Укупан збир кругова свих 50 пуцања (квалификације + финале) даје коначан пласман.

Земље учеснице

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 9. августа)
Рекорди у квалификацијама

Рекорди у финалу

Рекорди после завршетка такмичења 
Рекорди у квалификацијама

Рекорди у финалу

Победници

Квалификације 
10. август у 9,00

Финале 
10. август 12,00

Спољашње везе 
 International Shooting Sport Federation ИССФ
 Резултати

Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2008.